Русский крест — церковный символ, православный 6-конечный крест с наклонённой нижней перекладиной.
Русский крест — понятие в демографии, обозначающее пересечение тенденций снижения рождаемости и аномально высокой смертности в России в 1990-е годы